Il campionato estone di scacchi (in lingua estone Eesti meistrivõistlused males) si gioca ufficialmente in Estonia dal 1923 per determinare il campione nazionale di scacchi. Dal 1945 si gioca anche il campionato femminile.

Dal 1941 al 1990, quando l'Estonia faceva parte dell'Unione Sovietica, veniva svolto il campionato della Repubblica Socialista Sovietica Estone.

Albo dei vincitori

{| class="sortable wikitable"
! # !! Anno !! Città !! Campionato  open !! Campionato  femminile
|- 
|   1||1923||Tallinn||Paul Rinne ||  - - -   
|-
|   2||1925||Tallinn||Johannes Türn || - - -  
|-
|   3||1930||Tallinn||Vladas Mikėnas ||  - - -  
|-
|   4||1932||Tallinn||Leho Laurine	||  - - -  
|-
|   5||1933||Tallinn||Gunnar Friedemann	||  - - - 
|-
|   6||1934||Tallinn||Ilmar Raud	||  - - - 
|-
|   7||1935||Tallinn||Paul Keres ||  - - -
|-
|   8||1936||Tallinn||Paul Felix Schmidt	||  - - -  
|-
|   9||1937||Tallinn||Paul Felix Schmidt	||  - - -  
|-
| 10||1939||Tallinn||Ilmar Raud		||  - - -  
|-
| 11||1941||Tallinn||Johannes Türn		||  - - -  
|-
| 12||1942||Tallinn||Paul Keres		||  - - - 
|-
| 13||1943||Tallinn||Paul Keres		||  - - -  
|-
| 14||1944||Viljandi||Johannes Türn  August Eller ||  - - -  
|-
| 15||1945||Tallinn||Paul Keres ||Salme Rootare 
|-
| 16||1946||Tallinn||Raul Renter||  – non disputato – 
|-
| 17||1947||Tallinn||Jüri Randviir ||  – non disputato –    
|-
| 18||1948||Tallinn||Aleksander Arulaid|| Salme Rootare	     
|-
| 19||1949||Pärnu||Jüri Randviir  Raul Renter|| Salme Rootare	
|-
| 20||1950||Tallinn||Jüri Randviir|| Salme Rootare	
|-
| 21||1951||Tallinn||Iivo Nei|| Helju Roosa	               
|-
| 22||1952||Tartu||Iivo Nei||Marie Orav	             
|-
| 23||1953||Tartu||Paul Keres||Urve Kure	            
|-
| 24||1954||Tallinn||Jüri Randviir||Salme Rootare          
|-
| 25||1955||Tallinn||Aleksander Arulaid||Aino Kukk     
|-
| 26||1956||Tartu||Iivo Nei||Salme Rootare	              
|-
| 27||1957||Tartu||Kalju Pitksaar||Salme Rootare            
|-
| 28||1958||Tallinn||Gunnar Uusi||Urve Kure	            
|-
| 29||1959||Tartu||Gunnar Uusi||Marie Orav 	
|-
| 30||1960||Viljandi||Iivo Nei||Salme Rootare   
|-
| 31||1961||Tallinn||Iivo Nei||Maaja Ranniku
|-
| 32||1962||Tartu||Iivo Nei||Salme Rootare              
|-
| 33||1963||Tallinn||Gunnar Uusi||Maaja Ranniku           
|-
| 34||1964||Tallinn||Aleksander Arulaid||Salme Rootare              
|-
| 35||1965||Tartu||Rein Etruk||Urve Kure             
|-
| 36||1966||Viljandi||Gunnar Uusi||Salme Rootare           
|-
| 37||1967||Tallinn||Helmuth Luik||Maaja Ranniku           
|-
| 38||1968||Tartu||Aarne Hermlin||Mari Kinsigo      
|-
| 39||1969||Tallinn||Rein Etruk||Salme Rootare           
|-
| 40||1970||Tartu||Hillar Kärner||Salme Rootare
|-
| 41||1971||Tallinn||Iivo Nei||Salme Rootare             
|-
| 42||1972||Tartu||Andres Vooremaa||Salme Rootare        
|-
| 43||1973||Tallinn||Andres Vooremaa  Rein Etruk||Maaja Ranniku         
|-
| 44||1974||Tartu||Iivo Nei||Mari Kinsigo             
|-
| 45||1975||Pärnu||Hillar Kärner||Leili Pärnpuu       
|-
| 46||1976||Haapsalu||Valter Heuer||Mari Kinsigo         
|-
| 47||1977||Viljandi||Hillar Kärner||Tatjana Fomina        
|-
| 48||1978||Tallinn||Boris Rõtov||Tatjana Fomina          
|-
| 49||1979||Tartu||Gunnar Uusi||Leili Pärnpuu          
|-
| 50||1980||Tallinn||Gunnar Uusi||Leili Pärnpuu          
|-
| 51||1981||Haapsalu||Jaan Ludolf||Maaja Ranniku           
|-
| 52||1982||Tallinn||Lembit Oll||Maaja Ranniku            
|-
| 53||1983||Pärnu||Aleksander Veingold  Hillar Kärner||Tatjana Fomina    
|-
| 54||1984||Tallinn||Hillar Kärner||Maaja Ranniku       
|-
| 55||1985||Tallinn||Hillar Kärner||Svetlana Zainetdinova 
|-
| 56||1986||Tartu||Jaan Ehlvest||Leili Pärnpuu          
|-
| 57||1987||Haapsalu||Hillar Kärner||Maaja Ranniku
|-
| 58||1988||Tallinn||Kalle Kiik||Maaja Ranniku           
|-
| 59||1989||Tallinn||Olav Sepp||Tatjana Fomina            
|-
| 60||1990||Tallinn||Mati Nei||Leili Pärnpuu            
|-
| 61||1991||Tallinn||Olav Sepp||Maaja Ranniku           
|-
| 62||1992||Tallinn||Olav Sepp||Tatjana Fomina           
|-
| 63||1993||Tallinn||Olav Sepp||Tuulikki Laesson            
|-
| 64||1994||Tallinn||Olav Sepp||Monika Tsõganova              
|-
| 65||1995||Tallinn||Olav Sepp||Monika Tsõganova
|-
| 66||1996||Tallinn||Sergei Zjukin||Tuulikki Laesson
|-
| 67||1997||Tallinn||Roman Sergejev||Monika Tsõganova
|-
| 68||1998||Tallinn||Tarvo Seeman||Tatjana Fomina
|-
| 69||1999||Tallinn||Kaido Külaots||Monika Tsõganova
|-
| 70||2000||Tallinn||Mihhail Rõtšagov||Viktoria Baškite      
|-
| 71||2001||Pühajärve||Kaido Külaots ||Monika Tsõganova
|-
| 72||2002||Kilingi-Nõmme||Kaido Külaots||Tatjana Fomina 
|-
| 73||2003||Tallinn||Kaido Külaots||Tatjana Fomina         
|-
| 74||2004||Tallinn||Meelis Kanep||Monika Tsõganova 
|-
| 75||2005||Tallinn||Meelis Kanep||Monika Tsõganova
|-
| 76||2006||Tallinn||Tarvo Seeman||Valeria Gansvind
|-
| 77||2007||Tallinn||Meelis Kanep||Monika Tsõganova
|-
| 78||2008||Tallinn||Kaido Külaots||Monika Tsõganova
|-
| 79||2009||Rakvere||Kaido Külaots||Valeria Gansvind
|-
| 80||2010||Tartu||Kaido Külaots||Tuuli Vahtra
|-
| 81||2011||Tallinn||Pavel Vorobjov||Regina Narva
|-
| 82||2012||Tallinn||Mark Lapidus||Tatjana Fomina
|-
| 83||2013||Tallinn||Ottomar Ladva||Tatjana Fomina
|-
| 84||2014||Tallinn||Kaido Külaots||Mai Narva
|-
| 85||2015||Tallinn||Ottomar Ladva||Margareth Olde
|-
| 86||2016||Tallinn||Ottomar Ladva||Mai Narva
|-
| 87||2017||Tallinn||Ilja Sirosh||Mai Narva
|-
| 88||2018||Tallinn||Ottomar Ladva||Margareth Olde
|-
| 89||2019||Tallinn||Aleksandr Volodin||Sofia Blokhin
|-
| 90||2020||Tallinn||Kaido Külaots||Mai Narva
|-
| 91||2021||Tallinn||Aleksandr Volodin||Anastassia Sinitsina
|-
| 92||2022||Tallinn||Aleksandr Volodin||Anastassia Sinitsina
|}

Note

Collegamenti esterni
  Sito ufficiale

Estonia